Algologie peut désigner :
 algologie, une branche de la médecine qui se consacre au traitement de la douleur ;
 algologie, un synonyme de phycologie , la science traitant des algues.